Антал Больвари (; ) — венгерский ватерполист, выступавший за национальную сборную Венгрии по водному поло в 1952—1956 годах. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион Европы. Также известен как пловец, победитель и призёр венгерских национальных первенств. Тренер по водному поло.

Биография 
Антал Больвари родился 6 мая 1932 года в городе Капошвар, Венгрия.

Занимался плаванием с 1945 года, специализировался на плавании на спине — выигрывал в этой дисциплине медали национального первенства, становился призёром международных студенческих соревнований. Затем перешёл в водное поло и начал показывать высокие результаты в составе столичной команды «Будапешт Хонвед».

Первого серьёзного успеха на международном уровне добился в сезоне 1952 года, когда вошёл в основной состав венгерской национальной сборной и удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Хельсинки. Венгерские ватерполисты не потерпели здесь ни одного поражения и в конечном счёте завоевали золотые медали. Больвари при этом поучаствовал в шести играх своей команды и сумел забросить один мяч.

После хельсинкской Олимпиады Антал Больвари остался в составе ватерпольной команды Венгрии на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1954 году он побывал на чемпионате Европы по водному поло в Турине, откуда так же привёз награду золотого достоинства.

Находясь в числе лидеров венгерской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне. Венгерская команда выиграла у Великобритании и США на предварительном этапе, затем в финале взяла верх над Италией, Германией, Советским Союзом и Югославией — таким образом набрала наибольшее количество очков и заняла первое место. Матч против СССР получился особенно напряжённым и был остановлен полицией из-за начавшихся беспорядков. Больвари довелось поучаствовать в четырёх играх своей команды, на его счету два гола.
 
Впоследствии оставался действующим ватерполистом вплоть до 1969 года, выступая за клубы «Вашаш», «Спартак», «Ференцварош».

Завершив спортивную карьеру, с 1970 года в течение многих последующих лет занимался тренерской деятельностью, в качестве наставника в разное время возглавлял ряд сильнейших венгерских ватерпольных клубов.

За выдающиеся спортивные достижения в 2004 году награждён премией «Наследие Венгрии».

Умер в результате продолжительной болезни 8 января 2019 года в Будапеште в возрасте 86 лет.

Примечания 

Ватерполисты Венгрии
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы Европы по водному поло
Пловцы Венгрии
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»